Spiculogloea är ett släkte av svampar. Spiculogloea ingår i ordningen Spiculogloeales, klassen Agaricostilbomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Spiculogloea